Zkratka PMA může znamenat:

 Pressurized Mating Adapter — hermetizovaný propojovací tunel na ISS
 Parametoxyamfetamin – halucinogenní amfetamin
 PHP My Admin – Webové rozhraní pro práci s MySQL databázemi
 p.m.a. – post mortem auctoris – „po smrti autora“, termín používaný v autorském právu
 PMA – Positive Mental Attitude